Northwest Spit – dawna kosa w kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Shelburne. Patrz: The Nubble i Blacksmiths Beach.